Het ATP-toernooi van Stuttgart 2001 (met de officiële naam Stuttgart Masters) werd gespeeld van 15 tot en met 30 oktober 2001. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Indoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart (indoor)